Бонда:

 Бонда — хутор в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии;
 Бонда — деревня в Мядельском районе Минской области Белоруссии;
 Бонда — музыкальный коллектив из Белоруссии.